Рёмерберг () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Пфальц. Население составляет 9305 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 27,86 км². Официальный код — 07 3 38 023.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца